Молодёжное муниципа́льное образова́ние — название муниципальных образований (сельских поселений) в России:

 Молодёжное муниципальное образование — в Иркутском районе Иркутской области.
 Молодёжное муниципальное образование — в Перелюбском районе Саратовской области.